Сартай — топоним:
 Сартай — озеро в Литве;
 Сартай — озеро в Казахстане;
 Сартай — гора в Казахстане;
 Сартай — колодец в пустыне Мойынкум на юге Казахстана;
 Старый Сартай — урочище в Казахстане.